El Himno de la República Socialista Soviética de Uzbekistán (uzbeko cirílico: Узбекской Совет Социалистик Республикаси Давлат Мадҳияси; transliteración: O'zbekiston Sovet Socialistik Respublikasi Davlat Madhiyasi) fue el himno de la RSS de Uzbekistán, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, y de Uzbekistán durante su primer año como país independiente.

Historia 
El himno fue utilizado de 1947 a 1992. La música fue compuesta por Mutal Burkhanov y la letra fue escrita por Timur Fattah y Turab Tula. Este himno (al igual que los himnos de la RSS de Tayikistán y la RSS de Turkmenistán), comienza con un saludo al pueblo ruso, mientras que los propios uzbekos no se mencionan hasta la cuarta línea. La melodía se utiliza en el actual himno nacional de Uzbekistán, con letra diferente. 

Es uno de los cuatro países post-soviéticos, junto con Rusia, Bielorrusia y Tayikistán, que continua utilizando sus himnos de la era soviética con letra diferente. 

La letra de la era soviética continuó utilizándose en la naciente República de Uzbekistán desde el 1 de septiembre de 1991 hasta el 9 de diciembre de 1992, cuando Abdulla Oripov escribió las nuevas líricas retirando las referencias a Rusia, Lenin y al comunismo.

Letra

Versión original (1947 - 1956)

Versión post-estalinista (1978 - 1992)

Traducción en español 

 La paz sea contigo, hermano ruso ,
 ¡Glorioso sea, jefe inmortal, nuestro propio Lenin !
 El camino de la lucha por la libertad nos hizo avanzar,
 ¡Y los uzbekos han sido glorificados por el estado soviético !

 Partido, lideras nuestro Uzbekistán ,
 ¡Está floreciendo, bendecido con un destino gozoso!
 La tierra de los tesoros terrenales está bajo el sol,
 ¡Y en el país natal donde la felicidad siempre está contigo!

 En un día caluroso, la luz del sol se nos ocultó,
 Teníamos sed junto a ríos llenos,
 Lenin nos descubrió el amanecer de octubre,
 Lenin vivirá en nuestros corazones durante siglos.

 Partido, lideras nuestro Uzbekistán,
 ¡Está floreciendo, bendecido con un destino gozoso!
 La tierra de los tesoros terrenales está bajo el sol,
 ¡Y en el país natal donde la felicidad siempre está contigo!

 Comunismo : eres la flor primaveral de la tierra,
 Hermandad, igualdad y amistad: nuestro baluarte.
 Levantamos el estandarte de las gloriosas victorias,
 La bandera escarlata soviética ilumina el mundo.

 Partido, lideras nuestro Uzbekistán,
 ¡Está floreciendo, bendecido con un destino gozoso!
 La tierra de los tesoros terrenales está bajo el sol,
 ¡Y en el país natal donde la felicidad siempre está contigo!

Referencias

Enlaces externos 

 Archivo MIDI 
 Grabación instrumental en formato MP3
 Grabación vocal en formato MP3
 Letras - nationalanthems.info

Uzbekistan
himno republica socialista sovietica
himno republica socialista sovietica
himno republica socialista sovietica
Wikipedia:Artículos con texto en ruso
Wikipedia:Artículos con texto en uzbeko
Composiciones en sol mayor